Râul Valea Neagră este numele a mai multor râuri din bazine hidrografice diferite.

Râul Valea Neagră 

 Râul Valea Neagră, Brătei, curs de apă, afluent de dreapta al râului Brătei, care este al treisprezecilea  afluent de dreapta al râului Ialomița. 
 Râul Valea Neagră, Clăbuceasa, curs de apă, al treilea afluent de dreapta al râului Clăbuceasa. 
 Râul Valea Neagră, Crasna, 
 Râul Valea Neagră, Crișul Negru, 
 Râul Valea Neagră, Crișul Repede, 
 Râul Valea Neagră, Dobârlău, 
 Râul Valea Neagră, Doftana, 
 Râul Valea Neagră, Firiza, 
 Râul Valea Neagră, Gepiu, 
 Râul Valea Neagră, Lotrioara, curs de apă, al nouălea afluent (din cei treisprezece) de dreapta al râului Lotrioara, care este un afluent al Oltului.
 Râul Valea Neagră, Milcov, 
 Râul Valea Neagră, Năruja, 
 Râul Valea Neagră, Negrișoara, 
 Râul Valea Neagră, Olănești, 
 Râul Valea Neagră, Olt, 
 Râul Valea Neagră, Olt (Prejmer), 
 Râul Valea Neagră, Repedea, 
 Râul Valea Neagră, Santău,
 Râul Valea Neagră, Siret, 
 Râul Valea Neagră, Teleajen, 
 Râul Valea Neagră, Valea Boaru, 
 Râul Valea Neagră, Vișeu, 
 Râul Valea Neagră, Vișeu, 
</div>
sau

Râul X, Valea Neagră 

 Râul Creanga, Valea Neagră, 
 Râul Poiana, Valea Neagră,
 Râul Românești, Valea Neagră, 
 Râul Ruginoasa, Valea Neagră, 
 Râul Scărișoara, Valea Neagră, 
 Râul Trestia, Valea Neagră, 
 Râul Valea Crișului, Valea Neagră,
 Râul Valea Lungă, Valea Neagră,  
 Râul Valea Morilor, Valea Neagră, 
 Râul Valea Peștilor, Valea Neagră, 
 Râul Valea Seacă, Valea Neagră,

Alte nume asemănătoare 
 Râul Valea Negrii, Lacuri, curs de apă, unul din cei doi afluenți de stânga al râului Galbena (Strei), care la rândul său este ultimul afluent de stânga al Râului Mare. 
 Râul Valea Negrii, Neportoc, curs de apă, unicul afluent de stânga al râului Neportoc, care este un  afluent de stânga al râului Crișul Repede. 
 Râul Valea Negrului, curs de apă, singurul afluent de stânga al râului Herja, care este un afluent de dreapta, al 59-lea, al râului Mureș. 
 Râul Valea Negurii, 

Dezambiguizare râuri
Nume proprii
Toponime românești